Canada, Cañada, Canadá eller Kanada kan syfta på:

 Canada – engelskt och franskt namn på en stat i Nordamerika 1867–, se Kanada
 Canada – originaltitel på en roman från 2012 av den amerikanske författaren Richard Ford, se Kanada (roman)
 Canada Act 1982 – en parlamentsakt
 Canada.com – en webbplats driven av Postmedia News
 Canada House – Kanadas diplomatiska beskickning i London
 Cañada Real – kåkstad utanför Madrid i Spanien
 Cañada Real Gailina – en boskapsled i Spanien
 Canada Water – ett område i sydöstra London
 Air Canada – ett flygbolag
 O Canada – Kanadas nationalsång
 One Canada Square – en skyskrapa i området Canary Wharf, Docklands i London
 Order of Canada – en statsorden som är Kanadas högsta civila hedersutmärkelse
 Kanada (djur) – ett släkte insekter
 Kanadadagen – Kanadas nationaldag

Historiskt 
 Kanada (Nya Frankrike) – en fransk besittning vid Saint Lawrencefloden 1534–1763
 Provinsen Quebec (1763–1791) – en brittisk besittning i Nordamerika, skapad efter Sjuårskriget 1763–1791
 Övre Kanada – en brittisk koloni vid den övre delen av Saint Lawrencefloden 1791–1841
 Nedre Kanada – en brittisk koloni i Nordamerika 1791–1841
 Provinsen Kanada – en brittisk besittning i Nordamerika åren 1841–1867
 Republiken Kanada – kortlivat upprorsförsök i Kanada 1837-1838

Musik 
 Canada (musikalbum) – av Barb Jungr och Michael Parker
 Canada (Low-låt) – en låt från 2002 av Low
 Canada (Pilot-låt) – sång från 1976 av skotska bandet Pilot
 Music Canada – en ideell branschorganisation som bildades 1964

Personer
 David Cañada (1975–2016), en spansk professionell tävlingscyklist
 Kanada (filosof) (500-talet f.Kr.), en vis indisk filosof

Geografi

Antarktis 

 Canada Glacier

Australien

 Canada Bay (vik i Australien) – vik vid Parramattafloden utanför Sydney
 City of Canada Bay – kommun
 Canada Bay, New South Wales – förort till Sydney

Mexiko 

 Canadá, ort, Chiapas, El Porvenir
 La Cañada (ort i Mexiko, Querétaro Arteaga, El Marqués),

Spanien 

 Cañada (kommun i Spanien), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Cañada de Calatrava (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real,

Se även
Canadian (olika betydelser)